Storberget ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Storberget (1921–1999), norwegischer Schriftsteller
 Knut Storberget (* 1964), norwegischer sozialdemokratischer Politiker